Ahougnansou  est le nom de deux localités en Côte d'Ivoire :
 Ahougnansou, dans la région de Bouaké ;
 Ahougnansou, dans la région de Tiébissou.